Кубок Либертадорес 2017 (, ) — 58-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который проводится под эгидой КОНМЕБОЛ и пройдёт с 23 января по 29 ноября 2017 года. Титульным спонсором турнира с 2013 года является корпорация по производству автомобильных шин Bridgestone, подписавшая контракт с КОНМЕБОЛ на пять лет. Победитель турнира примет участие в Рекопе Южной Америки 2018 и клубном чемпионате мира 2017.

Новый розыгрыш существенно отличается от розыгрышей предыдущих лет по регламенту, количеству участников и календарю. В турнире принимают участие представители всех 10 ассоциаций, входящих в КОНМЕБОЛ. В связи с несовместимостью календарей команды Мексики отказались от участия в Кубке Либертадорес 2017.

Изменения в регламенте 
 7 декабря 2016 года КОНМЕБОЛ объявила об увеличении числа участников главного клубного турнира Южной Америки с 38 до 47 команд.
 Начиная с розыгрыша 2017 года соревнование будет проводиться с конца января до конца ноября календарного года (с 1991 года финалы проводились в июне—августе, два раза решающие матчи проходили и в мае).
 10 команд — две лучшие команды, вылетевшие в третьем квалификационном этапе, а также восемь клубов, которые финишируют третьими в своих группах, — попадают во второй этап Южноамериканского кубка 2017, предварительные раунды которого с 2017 года будут проходить в первой половине календарного года.
 Обладатели Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка прошлого года теперь получат прямые путёвки в групповой этап Кубка Либертадорес, не отнимая места своих национальных ассоциаций. Таким образом, число автоматически квалифицировавшихся в групповой этап команд возросло с 26 до 28.

В связи с невозможностью согласования календаря от участия в розыгрыше 2017 года отказались команды из Мексики.

Три места Мексики были отданы Бразилии и Аргентине. Все остальные ассоциации получили по одному дополнительному месту. Таким образом, Бразилия будет представлена в турнире семью командами (вместо пяти), Аргентина — шестью (вместо пяти), остальные ассоциации выставят по четыре клуба.

Изначально у КОНМЕБОЛ были планы и по изменению формата финала, который мог бы проводиться в один матч на нейтральном поле, но в итоге от этой идеи было решено отказаться.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификационных этапов и группового этапа состоялась 21 декабря 2016 года в 20:00 (UTC−3), в конференц-центре КОНМЕБОЛ в парагвайском городе Луке.

Сортировка команд проводилась на основании Рейтинга клубов КОНМЕБОЛ. В скобках указано место команды в данном рейтинге. Сеяные команды будут проводить ответную встречу дома.

Для Третьего квалификационного этапа жеребьёвка не проводилась. Команды сыграют стыковые матчи за выход в Групповой этап по следующей сетке:
 Победитель пары C1 Второго этапа — Победитель пары C8 Второго этапа
 Победитель пары C2 Второго этапа — Победитель пары C7 Второго этапа
 Победитель пары C3 Второго этапа — Победитель пары C6 Второго этапа
 Победитель пары C4 Второго этапа — Победитель пары C5 Второго этапа

Расписание 
Ниже представлено расписание турнира. Матчи Первого квалификационного раунда играются по понедельникам и пятницам, вместо обычных для турнира вторника, среды и четверга.

Первый квалификационный этап 

|}

Второй квалификационный этап 

|}

Третий квалификационный этап 

|}

«Олимпия» и «Хуниор» в качестве лучших проигравших команд в Третьем квалификационном этапе отправились в ЮАК-2017.

Групповой этап 
Четыре победителя Третьего квалификационного этапа присоединятся к 28 командам, напрямую прошедшим во второй этап. 32 команды поделены на восемь групп по четыре команды.

Команды в каждой группе сыграют друг с другом по двухкруговой схеме с матчами дома и в гостях. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей;
 Количество забитых мячей;
 Количество мячей, забитых в гостях;
 Место в рейтинге КОНМЕБОЛ.

Две лучшие команды из каждой группы проходят в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Восемь команд, занявших третьи места в группах, проходят в основной раунд Южноамериканского кубка 2017.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Посев перед плей-офф 
Жеребьёвка 1/8 финала состоится 14 июня 2017 года, в 20:00 (UTC−4), в конвент-центре КОНМЕБОЛ в Луке (Парагвай). Восемь победителей групп составят Корзину 1, восемь команд, занявших вторые места, буду несеяными, и образуют Корзину 2. Сеяные команды будут проводить ответные матчи дома. Развода команд по признаку страны или участия в одной группе не будет.

Квалифицировавшиеся команды

Плей-офф 

В связи с тем, что в полуфинал вышли две аргентинские команды, их свели в одну пару.

1/8 финала

1/4 финала 

{{2М|Сан-Лоренсо|Аргентина|2:2 (п)|Ланус|Аргентина|2:0|13.09.2017|0:2|21.09.2017}}
|}

 1/2 финала 

|}

 Финал 

|}Первый матчОтветный матч Бомбардиры 
  Хосе Санд ( Ланус) — 9 голов
  Луан Виейра ( Гремио) — 8 голов
  Игнасио Скокко ( Ривер Плейт) — 8 голов
  Алехандро Чумасеро ( Стронгест) — 8 голов
  Лукас Барриос''' ( Гремио) — 6 голов
  Фред ( Атлетико Минейро) — 6 голов

Примечания

Ссылки 

 CONMEBOL Libertadores Bridgestone 2017

Кубок Либертадорес 2017